Fersterer ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Fersterer (1882–1949), österreichischer Politiker
 Evi Fersterer (* 1948), österreichische Malerin, Dichterin und Unternehmerin